Алексеевский монастырь может означать:

 Алексеевский монастырь (Москва)
 Алексеевский монастырь (Углич)
 Алексеевский монастырь (Рига)
Богородице-Алексеевский монастырь (Томск)

 См. также
 Алексеевский